Good Music ("buona musica" in lingua inglese) può riferirsi a:

Good Music – album di Joan Jett and the Blackhearts del 1986
Good Music – album di Murs del 1999
GOOD Music – etichetta discografica statunitense